Hotel Lincoln ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hotel Lincoln (Oklahoma), ID-Nr. 95000037
 Hotel Lincoln (Virginia), ID-Nr. 95000897

Siehe auch:
 Lincoln Hotel